St. Ludgeri steht für:

 St. Ludgeri (Münster), Kirchengebäude in Münster, Nordrhein-Westfalen
 Kloster St. Ludgeri (Helmstedt), Benediktinerkloster in Helmstedt, Niedersachsen
 Domänenhof St. Ludgeri in Helmstedt
 St. Ludgeri-Südschacht, Wohnplatz im Landkreis Helmstedt 

Siehe auch:
 Ludgerikirche